De Amerikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2010.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe links 
Officiële website 

Davis Cup 2010